Burgstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Burgstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro